Hernán Barcos (1984-), joueur de football argentin.
 Martin de Barcos (1600 - 1678), théologien français.
Patronyme hispanique